Can Bonastre (Piera), urbanització de Piera (Anoia)
 Can Bonastre de Mas Pujó, masia a Piera (Anoia)
 Can Bonastre (Cervelló), casa al Baix Llobregat
 Can Bonastre (Tiana), casa al Maresme
 Can Bonastre de Santa Magdalena, mas de Masquefa (Anoia)
 Hostal de Can Bonastre, masia a Piera (Anoia)